Spojení písmen M a I může mít různé významy:

MI 
 AZ-MI – kód ISO 3166-2 pro město Mingačevir
 BS-MI – kód ISO 3166-2 pro Moore's Island
 BY-MI – kód ISO 3166-2 pro Minskou oblast
 Ministerstvo informatiky
 Military Intelligence – označení britských zpravodajských služeb (např. MI5, MI6 atp.)
 Monkey Island – série počítačových her
 Michigan – poštovní kód státu USA
 Minden-Lübbecke – registrační značka německého zemského okresu
 provincie Milano – kód italské provincie
 SilkAir – IATA kód singapurských aerolinií
 Midway – japonské kódové označení Midwaye za druhé světové války. Viz též operace „MI“
 SPZ okresu Michalovce

Mi 
 mebi – značka binární předpony pro 220
 Mi (řeka) – řeka v Číně
 Mil (výrobce) – ruský výrobce vrtulníků (např. Mi-1, Mi-2, Mi-24)

mi 
 maorština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 Solmizační slabika - tón "e"

M:I 
 Mission: Impossible – trilogie akčních filmů

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky